A Hohenzollern-házban több herceg is viselte ezt a nevet:

 Vilmos porosz királyi herceg (1783–1851), II. Frigyes Vilmos porosz király gyermeke, porosz királyi herceg, a Porosz Királyi Hadsereg lovassági tábornoka, Rajna tartomány főkormányzója
 Vilmos porosz királyi herceg (1882–1951), II. Vilmos német császár gyermeke, porosz királyi és német császári herceg, a Német Császári Hadsereg tábornagya, III. Vilmos néven címzetes német császár és porosz király
 Ágost Vilmos porosz királyi herceg (1887–1949), II. Vilmos német császár gyermeke, porosz királyi és német császári herceg, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt tagja, a Sturmabteilung tisztje
 Vilmos porosz herceg (1906–1940), Vilmos porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, 1930-ban lemondott címeiről és trónigényéről
 Vilmos Viktor porosz herceg (1919–1989), Adalbert Ferdinánd porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, felesége gróf Marie Antoinette Hoyos, Stichsenstein bárónője